Fagano puede referirse a:
 Fagnano Alto, municipio situado en el territorio de la provincia de L'Aquila, en Abruzos (Italia).
 Fagnano Castello, municipio situado en el territorio de la provincia de Cosenza, en Calabria (Italia).
 Fagnano Olona, localidad y comuna italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía.